Ратклифф:
 Ратклифф (Арканзас) — город в округе Логан (штат Арканзас, США).
 Вильям Ратклифф — опера композитора Цезаря Кюи.